Pojem Osiris má více významů:

 mytologie
 Usir – staroegyptský bůh podsvětí, řecky Osiris

 astronomie
 HD 209458 b (Osiris) – neformální označení extrasolární planety
 Osiris (planetka) – planetka 1923 v hlavním pásu planetek
 Osiris (kráter) – měsíční kráter
 OSIRIS-REx – plánovaná sonda od NASA, která se pokusí vrátit na Zemi se vzorkem blízkozemního asteroidu

 biologie
 Osiris (rod) – rod parazitických včel (zástupci tohoto rodu kladou vajíčka do hnízd jiných druhů včel)